Etutropius kan syfta på:

 Eutropius (historiker) (300-talet), en bysantinsk historiker
 Eutropius (statsman) (–399), en bysantinsk statsman